Lonergan ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Lonergan (* 1983), englischer Fußballtorhüter
 Arthur Lonergan (1906–1989), US-amerikanischer Filmarchitekt
 Augustine Lonergan (1874–1947), US-amerikanischer Politiker
 Bernard Lonergan (1904–1984), kanadischer Theologe und Religionsphilosoph
 John Joseph Lonergan (1888–1938), australischer Priester
 Kenneth Lonergan (* 1962), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmregisseur